Константин Новиков:
 Новиков, Константин Александрович (1910—1974) — советский партийный и государственный деятель.
 Новиков, Константин Афанасьевич (1919—1958) — военный лётчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Новиков, Константин Никитич (1916—1991) — российский учёный-педагог.
 Новиков, Константин Петрович (1961—2015) — советский футболист, узбекистанский тренер.